Oral puede referirse a:

Lo relativo a la oralidad (la voz, lo vocal):
Expresión oral
Comunicación oral
Tradición oral
Historia oral
Fuente oral
Juicio oral (o fase oral del juicio en derecho procesal).
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Chile
Tribunal Oral (programa de televisión chileno).
La Oral Deportiva (programa de radio argentino).
Patrimonio oral (una de las partes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad).
Examen oral o evaluación oral, una forma de examen, a veces llamada oral a secas.
 El examen oral del doctorado.
Lo relativo a la boca (la cavidad oral, lo bucal):
Orofaringe
Cirugía oral (Cirugía oral y maxilofacial).
Rehabilitación oral
Ruta fecal oral 
Vía oral (la forma de administrar medicamentos por boca).
Anticonceptivo oral
Antidiabético oral
Rehidratación oral (administración de suero oral, para paliar la deshidratación).
Sales de Rehidratación Oral
La fase oral de la sexualidad según el psicoanálisis de Sigmund Freud.
Sexo oral (no necesariamente ligado al concepto freudiano). 
Sexo oral (película)
Sexo oral (desambiguación)
Fijación oral (un concepto derivado del psicoanálisis).
Sobre ese concepto, y haciendo un juego de palabras con los anteriores, dos álbumes de Shakira:
Fijación oral vol. 1
Oral Fixation Vol. 2 
Fijación Oral Vol. 1/Oral Fixation Vol. 2
Consonante oral. Lo son casi todas: las que se pronuncian haciendo salir el aire sale por la boca, por oposición a las denominadas consonante nasal (por la nariz).
Localidades:
Oral (Kazajistán)
El Oral, término municipal de San Fulgencio (Alicante), España.
Yacimiento arqueológico de El Oral
Oral (Dakota del Sur), Dakota del Sur, Estados Unidos.
Royaume d'Oral o Reino de Oral, nombre que se dio por los franceses en el siglo XVIII al principado de Bethio (Río Senegal, África Occidental). 
Personas:
Oral Roberts, telepredicador estadounidense.
Oral Roberts University, institución relacionada con él.